Madlung ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Madlung (* 1982), deutscher Fußballspieler
 August Madlung (1853–1927), preußischer General der Artillerie
 Hans Madlung (1863–1933), deutscher Generalmajor
 Rudolf Madlung (1874–1940), deutscher Marineoffizier und paramilitärischer Aktivist 
 Wilhelm Madlung (1830–1902), preußischer Generalmajor